Город Солнца:
 Город Солнца — утопия Томмазо Кампанелла, опубликованная в 1602 году
 Город Солнца (поселение), оно же «Эконоосферное поселение Тиберкуль» — не имеющее официального статуса населённого пункта поселение последователей Виссариона, Церкви последнего завета в Курагинском районе Красноярского края на берегу озера Тиберкуль.
 Город Солнца (проект), он же Евангельск — проект города евангельских христиан и баптистов в Алтайском крае. Начав реализовываться в 1927 году, был заморожен в результате вмешательства И. Сталина в 1928 году.
 Город Солнца — проект города, созданный архитектором Иваном Леонидовым.
 Город Солнца (Солнечное государство, Гелиополис) — будущее государство, основанное на равенстве, которое надеялись создать участники «восстания гелиополитов» (133 — 129 гг. до н.э.) под руководством Аристоника.
 Городом Солнца или Государством Солнца иногда называют Острова Солнца в одноимённой утопии Ямбула II или I в. до н. э.

См. также 
 
 
 
 Сите-Солей

Примечания